Сборная Узбекистана по регби — команда, представляющая Узбекистан на международных соревнованиях по регби. В 2019 году сборная играли в Азиатском Дивизионе 3C. Первые матчи провела на Азиатском Кубке пяти наций в 2008. Матчи проводит на стадионе «Дустлик» в Ташкентской области

Состав 
Известные игроки о которых есть статьи в Википедии:

Абдуворис Каримов

Примечания 

Узбекистан
Сборные Узбекистана